Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1952 celebrats a la ciutat d'Oslo (Noruega) es disputà una prova de salt amb esquís en categoria masculina.

La prova es realitzà el dia 24 de febrer de 1952 al trampolí Holmenkollen de 72 metres.

Comitès participants 
Participaren un total de 43 saltadors de 13 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Notes

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Salt amb esquís 1952 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1952
Salt amb esquís als Jocs Olímpics